Сент-Обе́н-де-Ланке́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Бордо, 45 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 297,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Обен-де-Ланке на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-де-Ланке на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь